Die Liste der Mannschaftskader der 1. Division (Schach) 2003/04 enthält alle Spieler, die in der dänischen 1. Division im Schach 2003/04 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Helsinge SK, der SK K41 und der Nørresundby SK kamen mit jeweils 9 Spielern aus, der Århus SK ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 12. Insgesamt kamen 82 Spieler zum Einsatz, von denen 46 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Peter Heine Nielsen (Helsinge SK) mit 6 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten sein Mannschaftskollege Steffen Pedersen sowie Henrik Danielsen (SK K 41) und Henrik El-Kher (Skolernes SK). Mit Emanuel Berg (Helsinge SK), Finn Pedersen (Skolernes SK), Bjarne Hansen und Jes Harholm (beide SK 1968 Århus) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Berg viermal eingesetzt wurde, Pedersen zweimal, Hansen und Harholm je einmal.

Älteste Spieler der Saison war der beim SK K41 spielende Eric Brøndum (* 1941), jüngster Spieler der beim Skolernes SK spielende Davor Palo (* 1985).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2003; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, MKD = Mazedonien, NOR = Norwegen, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Helsinge Skakklub

Skolernes Skakklub

SK 1968 Århus

Skakklubben K41

Brønshøj Skakforening

Skakforeningen Føroyar

Nørresundby Skakklub

Århus Skakklub

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
1. Division (Schach)
Schach 2003
Schach 2004